Denis Kuzin –en kazajo, Денис Кузин– (Kostanái, URSS, 4 de diciembre de 1988) es un deportista kazajo que compitió en patinaje de velocidad sobre hielo.

Ganó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad sobre Hielo en Distancia Individual de 2013, en la prueba de 1000 m. Participó en tres Juegos Olímpicos de Invierno, entre los años 2010 y 2018, ocupando el séptimo lugar en Sochi 2014, en la misma prueba.

Palmarés internacional

Referencias

Patinadores de velocidad de Kazajistán
Patinadores de velocidad en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010
Patinadores de velocidad en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014
Patinadores de velocidad en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
Deportistas en los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010
Deportistas en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014
Deportistas en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018
Campeones mundiales de patinaje de velocidad